Earle kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Earle, Northumberland, ort i England,

USA 

 Earle (ort), Arkansas, Crittenden County, 

Robotskapade USAförgreningar